Schipenko ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Pawlowitsch Schipenko (* 1961), russischer Schriftsteller, Regisseur, Musiker und Schauspieler
 Klim Alexejewitsch Schipenko (* 1983), russischer Filmregisseur, Drehbuchautor, Schauspieler und Produzent